Тит Аврелий Фульв ():
 Тит Аврелий Фульв (консул 85 года)
 Тит Аврелий Фульв (консул 89 года)